Brkić je hrvatsko prezime. Potječe iz sela Klobuka kraj Ljubuškog.
Prezime Brkić dolazi od brko "čovjek koji ima velike brkove". Brkići su se nekada prezivali Božići. Brkići su na Ančića Staje u Tihaljini došli iz susjednog klobučkog zaseoka Vlake. U maticama ružićke župe spominju se od 1838., a prezime Brkić, drugačije Božić, spominje se zadnji put 1860.

Prezime Brkić je vrlo rašireno, bez obzira na područje, nacionalnu ili vjersku pripadnost.
Brkići su starinom iz Vodica kraj Ljubuškog. Došao je najprije Ante Brkić. On je imao sina Matu. Mate je imao sina Antu. Ovaj Ante je imao sina Matu. Mate je svome sinu dao ime Ante. Ante je dao svome sinu ime Miljenko.
Godine 1865. kršten je Ivan sin Blaža Brkića iz Klobuka i Šime rođ. Grgić. Brkići su na Vlakama 1942. pripojeni župi Klobuk. Tadašnji kućedomaćini su bili: Grgo Brkić, Mate Brkić i Ivan Brkić.

U Hrvatskoj danas živi oko 5200 Brkića u 2200 domaćinstava. Sredinom prošlog stoljeća bilo ih je približno 3100, pa se njihov broj povećao za 70 posto. Prisutni su u svim hrvatskim županijama, u 105 gradova i 457 manjih naselja, najviše u Zagrebu (1285), Zadru (240), Osijeku (205), Splitu (140) te u Vinkovcima (135).  U Kruševu u Gradu Obrovcu svaki deseti stanovnik prezivao se Brkić.

Poznati Brkići
Ante Brkić (1988. – ), hrvatski velemajstor
Ciprijan Brkić (1868. – 1945.), hrvatski pisac
Franjo Brkić (1937. – 2008.), hrvatski političar
Haris Brkić (1974. – 2000.), bosanskohercegovački košarkaš 
Hrvoje Brkić (1983. - ), hrvatski fizičar 
Ivan Brkić (glumac) (1960. – 2015.), hrvatski glumac 
Ivan Brkić (nogometaš) (1995. – ), hrvatski nogometni vratar
Josip Brkić (bosanskohercegovački političar) (1974. – ), bosanskohercegovački političar
Josip Brkić (hrvatski političar) (1887. – 1959.), hrvatski političar
Krešimir Brkić (1981. – ), hrvatski nogometaš
Marijan Brkić (1962. – ), hrvatski gitarist
Milenko Brkić (1944. – ), hrvatski političar u BiH
Zvonko Brkić (1912. – 1977.), hrvatski komunist

Izvori 

Hrvatska prezimena